Алешунино — название населённых пунктов в России:

 Алешунино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Алешунино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.